

Palmarès 

ASVEL: 2020-21, 2021-22

ASVEL: 2020-21

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Cestisti francesi in NBA